Faggioni ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Faggioni (1915–1944), Im Zweiten Weltkrieg ein Pilot der Regia Aeronautica
 Gabriele Faggioni (* 1970), Militärhistoriker
 Luigi Faggioni (1909–1991), italienischer Marineoffizier
 Maurizio Pietro Faggioni (* 1956), italienischer Mediziner und Moraltheologe